Das Danone Women’s Open 1992 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Brisbane. Es war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 30. Dezember 1991 bis 5. Januar 1992 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
Tennisturnier in Brisbane